Anna Bondár era la campionessa in carica, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione.

In finale Mayar Sherif ha sconfitto Kateryna Baindl con il punteggio di 3-6, 7-6(3), 7-5.

Teste di serie 

  Mayar Sherif (Campionessa)
  Danka Kovinić (semifinale)
  Julia Grabher (quarti di finale)
  Tamara Zidanšek (secondo turno)

  Sara Errani (primo turno) 
  Jang Su-jeong (primo turno) 
  Victoria Jiménez Kasintseva (quarti di finale) 
  Emma Navarro (quarti di finale)

Wildcard 

  Fernanda Astete (primo turno)
  Tímea Babos (primo turno)
  Fernanda Labraña (primo turno)

  Daniela Seguel (primo turno) 
  Mayar Sherif (Campionessa)

Qualificate 

  Yvonne Cavallé Reimers (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

 
  Lena Papadakis (primo turno) 
  Diana Šnaider (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

LP Chile Colina Open 2022